Holt Heath steht für:

 Holt Heath (Dorset), Allmende und Site of Special Scientific Interest bei Holt, Dorset, England
 Holt Heath (Worcestershire), Dorf im Parish of Holt, Worcestershire, England